W Polsce
 Michalów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie 
 Michalów – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów 
 Michalów – część wsi Maniowy w woj. małopolskim, w pow. nowatorskim, w gminie Czorsztyn
 Michalów – gromada

Zobacz też 
 Michalów-Kolonia
 Michałów

Linki zewnętrzne